La Chèvre aux pieds d'or est le titre de plusieurs œuvres :
 La Chèvre aux pieds d'or, roman français de Charles-Henry Hirsch, paru en 1920
 La Chèvre aux pieds d'or, film français muet de Jacques Robert sorti en 1925, adaptation du roman éponyme
 La Chèvre aux pieds d'or, titre alternatif de La Danseuse rouge, film français de Jean-Paul Paulin, sorti en 1937 et également adaptation du même roman